Вилхелм IV () може да се отнася за:

 Уилям IV (Вилхелм IV), крал на Обединено кралство Великобритания (1830–1837)
 Вилхелм IV (Прусия), крал (1840–1858), виж Фридрих Вилхелм IV
 Вилхелм IV (Люксембург), велик херцог (1905–1912)
 Вилхелм IV (Аквитания), херцог (963–995)
 Вилхелм IV (Бавария), херцог (1508–1550)
 Вилхелм IV (Саксония-Ваймар), херцог (1620–1662
 Вилхелм IV (Ваймар), маркграф на Майсен (1046–1062)
 Вилхелм IV (Монферат), маркграф на Монферат (1084–1100)
 Вилхелм IV (Хесен-Касел), ландграф (1567–1592)
 Вилхелм IV (Орания), княз (1711–1751)
 Вилхелм IV (Прованс), граф (1018–1019/30)
 Вилхелм IV (Тулуза), граф (~1061–~1093)
 Вилхелм IV (Бургундия), граф (1148–1156)
 Вилхелм IV (Холандия), граф (1337–1345)
 Вилхелм IV (Юлих), граф на Юлих (ок. 1210–1278)
 Вилхелм IV фон Еберщайн, граф (1497–1562)